Орем (англ. Orem) — многозначный термин.

 Орем — город в округе Юта (Юта, США).
 Орем — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. 

 Орем, Николай (до 1330 — 1382) — французский философ, натурфилософ, математик, механик, астроном и теолог.